Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier II, se dispute du 20 au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Sharapova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Francesca Schiavone.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Dubai
2006 aux Émirats arabes unis
Tennis en février 2006